Тип «Касабланка» () — серия эскортных авианосцев США периода Второй мировой войны. Авианосцы этого типа были спроектированы по технологии массовых гражданских грузовых судов, что обеспечивало быстроту и низкую стоимость их постройки. В общей сложности, в 1943—1944 годах были построены 50 авианосцев типа «Касабланка», что сделало их наиболее многочисленной серией авианосцев в истории; последние из них строились всего за четыре месяца.

Конструкция 
В отличие от большинства других крупных военных кораблей эскортные авианосцы типа «Касабланка» были оснащены прямоточными поршневыми машинами вместо паровых турбин. Это было сделано из-за нехватки зубчатых редукторов, что обусловило их недолгую службу.

В отличие от предыдущей серии эскортных авианосцев США, типа «Боуг», переоборудовавшимися из уже готовых кораблей, авианосцы типа «Касабланка» отличались большей скоростью и слегка большим пространством в ангаре, однако имели меньшую дальность плавания и отличались большей теснотой. Ещё более тесны они были по сравнению с полноразмерными авианосцами, а их меньшая полётная палуба осложняла взлёт и посадку самолётов, но несмотря на это, они сумели внести значительный вклад в ход войны на Тихом океане.

Служба 
Авианосцы типа «Касабланка» составляли почти половину всех авианосцев ВМС США, вступивших в строй после вступления США в войну и активно использовались во многих операциях вплоть до самого её конца, чаще всего применяясь для поддержки десантных операций. Пять авианосцев были потеряны в бою в ходе войны, что также составило почти половину от всех потопленных в годы войны авианосцев США. Вскоре после войны, из-за своих размеров, они были сочтены практически непригодными для использования с современными самолётами и вскоре начали выводиться в резерв. Подавляющее большинство авианосцев типа «Касабланка» были сняты с вооружения и пущены на слом в 1947—1961 годах, а последний из них был выведен из состава флота в 1964 году.

Представители

Литература